У легендаріумі Джона Р. Р. Толкіна описується значна кількість артефактів — предметів штучного походження, створених майстрами з числа Валар, дітей Ілуватара ельфів, людей), гномів, а також Ворогами (Моргот і Саурон).

Нижче наведено список найвідоміших з артефактів Середзем'я разом з короткою анотацією за деякими з них Burdge, Anthony; Burke, Jessica (2006). "Weapons, Named". У Drout, Michael. J.R.R. Tolkien Encyclopedia: Scholarship and Critical Assessment. Routledge. ISBN 978-0-415-96942-0. </ref>.

Артефакти надприродного походження

Примітки

Література 

 Листи: Carpenter, Humphrey, ed. (1981), The Letters of J. R. R. Tolkien, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 0-395-31555-7
 Фостер: Foster, Robert (1971), The Complete Guide to Middle-earth, New York: Del Rey, ISBN 0-345-32436-6